

Botanica 
 Cerro – nome comune dell'albero Quercus cerris

Geografia 
Italia
 Cerri – frazione del comune di Arcola
 Cerri – frazione del comune di Massimino

Persone 
 Alberto Cerri – calciatore italiano
 Carlo Cerri – cardinale cattolico politico
 Carlo Cerri – politico politico
 Felice Cerri – calciatore italiano
 Franco Cerri – chitarrista italiano
 Gilda Cerri – cestista italiana
 Lionello Cerri – produttore cinematografico e attore italiano
 Pierluigi Cerri – architetto e designer italiano
 Placido Cerri – insegnante italiano
 Sergio Cerri – cantante italiano
 Stefano Cerri – bassista e chitarrista italiano
 Vincenzo Cerri – scultore italiano
 Vittorio Cerri – ammiraglio italiano

Pagine correlate 
 Giovanni Cerri